Hořice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Hořice (okres Jičín)
 Hořice (okres Pelhřimov)
 Hořice na Šumavě (okres Český Krumlov)
 Dolní Hořice (okres Tábor)